

Toponyme  

 Stol, une montagne de Serbie ;
 Stol, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot.

Patronyme 

 John Stol (1885-1973), coureur cycliste néerlandais.

Autre 
Stol peut aussi désigner :
 Stol, une marque de guitare.

Sigle 
STOL peut désigner :
 STOL (short takeoff and landing), le terme anglais pour avion à décollage et atterrissage court (ADAC).

Homonymie de toponyme